Бассерман () — немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители:
 Бассерман, Альберт (1867—1952) — немецкий актёр
 Бассерман, Фридрих Даниэль (1811—1855) — баденский депутат и политический деятель.
 Бассерман, Фриц (1850—1926) — немецкий скрипач и музыкальный педагог.
 Бассерман, Ханс (1888—1978) — немецкий скрипач,
 Бассерман, Эрнст (1854—1917) — один из лидеров германской национал-либеральной партии.

Примечания